Пу́льпа (от  — мякоть):

 Пульпа — смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравлическим способом.
 Пульпа — (устар.) мякоть, рыхлая мясистая часть животного организма или плода растения.

См. также 

 Пульпа зуба
 Красная пульпа селезёнки
 Белая пульпа селезёнки
 Pulp

Примечания